In der Liste der römisch-katholischen Bischöfe für Deutschland finden sich alle lebenden Bischöfe der Bundesrepublik Deutschland, einschließlich der Bischöfe deutscher Staatsangehörigkeit im Ausland.

Bischöfe in den deutschen Bistümern

Apostolisches Exarchat Deutschland und Skandinavien

Bischöfe deutscher Staatsangehörigkeit im Ausland

Deutsche Kurienbischöfe

Liste aller lebenden römisch-katholischen Bischöfe deutscher Staatsangehörigkeit (nach der entsprechenden kirchlichen hierarchischen/liturgischen Rangfolge)

Siehe auch 
 Liste der römisch-katholischen Bischöfe für die Schweiz
 Liste der römisch-katholischen Bischöfe für Österreich

Weblinks 
 Deutsche Bischofskonferenz

!